Tina může znamenat:
 Zkratka jména Kristýna, Kristina, Kristína nebo Kristyna.
 Název ženského časopisu Tina.
 TINA může být použito jako zkratka v internetové diskuzi znamenající There Is No Alternative (není žádná alternativa)
 Tina je též slovenská zpěvačka
 Tina – rod rostlin z čeledi mýdelníkovité